Дом печати:

 Дом печати — в Грозном
 Дом печати — в Екатеринбурге
 Дом печати — в Казани
 Дом печати — в Минске
 Дом печати — в Самаре
 Дом печати — в Уфе
 Дом печати (Preses Nams) — в Риге

См. также 
 Дворец Печати
 Дом прессы